Riaz steht für:

 Riaz, politische Gemeinde im Greyerzbezirk, Kanton Freiburg, Schweiz

Riaz ist der Familienname folgender Personen:

 Aliya Riaz (* 1992), pakistanische Cricketspielerin
 Shaheen Dill-Riaz (* 1969), deutsch-bangladeschischer Filmjournalist, Kameramann und Regisseur